Krok Phra (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Sawan, Thailanda, cu o populație de 36.463 de locuitori și o suprafață de 297,194 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 63 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Sawan